2 miejscowości w Polsce:
 Włościbórz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie
 Włościbórz – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Dygowo